Список млекопитающих ЮАР включает виды млекопитающих, обнаруженных на территории  Южно-Африканской Республики (Южная Африка). В список включены регионально исчезнувшие виды, а также виды, присутствие которых в стране неопределённое.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Южно-Африканская Республика
Природа ЮАР
Списки:ЮАР
Афротропика